

Geografia

Austria 
 Albrechtsberg an der Großen Krems – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Albrechtsberg an der Pielach – frazione di Loosdorf, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)